O Shopping Hortolândia é um centro comercial localizado na cidade de Hortolândia, São Paulo.

Inaugurado em 24 de novembro de 2011, o empreendimento conta com 120 lojas, sendo 5 Âncoras (C&A, Marisa, Hering, Mônica Sanches, Passarela, World Tennis, O Boticário, Pernambucanas, Lojas Americanas, Claro, TIM,  CVC Viagens, Colchões Ortobom, Chilli Beans, McDonald's, Burguer King, Habib's, Subway, Grilleto, O Matuto, Chocolates Brasil Cacau e o Cinesystem), 1 (um) Atacadista (Tenda Atacado), além de um estacionamento com capacidade para 682 vagas. 

Alguns serviços são oferecido pelo shopping ao cliente, como: o fraldário, empréstimo de carrinhos para bebê, caixas eletrônicos, lotérica e ambulatório.

O local conta ainda, com cinco salas de cinema da Cinesystem cuja capacidade é de 1.277 lugares.

Mudança do Walmart e Bob's Burger 

Quando o Shopping foi inaugurado, existia o Walmart localizado no térreo, ao lado dos estacionamentos, durou um período de 04 anos, mas devido a Crise Financeira que assolou o País, o Walmart teve a sua unidade de Hortolândia fechada.

No dia 14 de junho de 2016 através de um anúncio do shopping nas redes sociais, foi feita uma parceria de que iria Inaugurar o Tenda Atacado, foi realizado uma grande inauguração no dia 30 de junho de 2016.

Ligações externas 
 Página oficia do Shopping Hortolândia.
 Página da Rede Social Facebook do Shopping Hortolândia.
 Perfil da Rede Social Instagram do Shopping Hortolândia.

Shopping centers de São Paulo (estado)

Construções de Hortolândia